Indonesië
 Tembilahan Hulu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Tembilahan Hulu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau